O.K. Corral fait habituellement référence à la fusillade d'O.K. Corral, célèbre affrontement qui s'est déroulé à l'O.K. Corral de Tombstone entre deux familles de cow-boy (les Earp et les Clanton) et leurs alliés, en Arizona, en 1881.

Ce nom est donc porté par différentes œuvres inspirées de la fusillade :

 Règlements de comptes à OK Corral, western américain de John Sturges sorti en 1957 ;
 O.K. Corral, album de bande dessinée de Lucky Luke ;
 OK Corral, album de bande dessinée de Blueberry (en fait toute la saga depuis Mister Blueberry jusqu'à Dust implique les acteurs de la fusillade) ;

Tombstone (film)
Date de sortie : 16 février 1994 (France)
Réalisateurs : George Cosmatos, Kevin Jarre
Pays de production : États-Unis
Sociétés de production : Hollywood Pictures; Cinergi Pictures;
 OK Corral, parc d'attractions situé à Cuges-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône, en France.

Articles connexes 
   
  

Tombstone (film)